

Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.

Carriera

Club
Ha giocato per diversi anni nella terza divisione tedesca con l'.

Nazionale
Nel 2015 è stato convocato dalla nazionale Under-20 tedesca per disputare i Mondiali di categoria, nei quali ha giocato una partita.

Collegamenti esterni